La charge militaire, une manœuvre consistant en une attaque frontale et massive.
 La charge de travail, en ergonomie, est le coût d'une activité.
  en psychologie et sociologie.

Économie 
 charge (comptabilité), une écriture comptable.
 Les charges locatives, dépenses du propriétaire d'un logement, en général remboursées par le locataire.
 Les charges sociales, terme impropre servant à désigner les cotisations sociales.

Médecine 
 Syndrome CHARGE, une association non fortuite de plusieurs anomalies génétiques.

Physique 
Une charge (physique) peut faire référence à différentes quantités :
 la charge électrique, une propriété fondamentale de la matière ;
 la charge de couleur, en physique des particules, une propriété des quarks et des gluons ;
 la charge (hydraulique), énergie qui intervient le théorème de Bernoulli.
 La charge de fond décrit les particules dans un fluide en écoulement (généralement de l'eau) qui sont transportées sur le fond.

Technique et industrie 
 La charge utile d'un transport, ce qui est effectivement transporté par un moyen de transport donné.
 La charge (substance), une substance solide, non miscible et dispersée par un moyen mécanique dans une matrice.
 La charge maximale d'utilisation (CMU), charge maximale que le matériel de levage (pont roulant, palan, crochet, élingue) peut supporter en utilisation courante.
 Charge moteur, autre nom de la pression moyenne effective.
 Load average ou charge système (informatique).
 La charge en bonneterie, demi ascension de l'aiguille, l'aiguille prend le fil mais ne forme pas une maille.
 Les charges  qui concernent la stabilité des constructions et reprises en ingénierie des structures dont :
 charges permanentes : poids propre et des finitions ;
 charges d'exploitation (BTP) ;
 charges climatique ;
 charges sismiques.

Musique 
 Charge (groupe britannique), groupe de punk rock britannique.

Autre 
 Une charge (ou un office sous l'Ancien Régime en France) est une fonction d'emploi octroyée à un individu nommé par une haute autorité (un souverain ou un seigneur, un haut-fonctionnaire ou un élu) ; elle peut être réelle ou honorifique ; le mandat obtenu peut être temporaire ou permanent, parfois cessible si l'autorité l'autorise.
 , titre d’œuvre 
 charge (héraldique), un terme d'héraldique.
 Charge d'explosif
 Notre charge apostolique, encyclique de Pie X
 Au hockey sur glace, charge est synonyme de mise en échec
 Un agent de charge est un additif alimentaire qui leste une denrée alimentaire sans en modifier sensiblement la valeur calorifique ou nutritionnelle.
 Portrait charge, portrait caricatural.